Near Earth Asteroid Tracking
64070 NEAT, um asteróide.
Neat Records, uma gravadora.
Desambiguação